Jan Verheyden (1806-1885), Belgisch senator
 Jan Verheyden (1936), Belgisch volksvertegenwoordiger
 Jan Verheyden (1923-2008), Belgisch Kunstenaar